Васи́лий Бори́сович Стре́льников (род. , ) — советский и российский радио- и телеведущий, диктор, подкастер, виджей и голос телеканалов MTV Россия (1998—2002 год), РЕН ТВ (2004—2013), Канал Disney (2014—2022) и «Солнце» (с 2022 года).

Биография 
Родился 14 мая 1962 года в Нью-Йорке. Отец Стрельникова, Борис Георгиевич — советский журналист, много лет работавший американским корреспондентом газеты «Правда». Мать Стрельникова, Юлия Валентиновна, работала в советском посольстве.

Вырос в городе Чеви Чейз (штат Мэриленд, США).

В 1975 году переехал в СССР.

В 1979 году окончил школу рабочей молодёжи № 127.

Начал карьеру радиоведущего в 1980 году, получив место англоговорящего диктора во Всемирной службе Московского радио (). Наиболее известен как ведущий программы «По заявкам слушателей», одной из самых популярных программ в эфире, которая, благодаря своему неформальному подходу, контрастировала с остальными передачами. Пик популярности Василия пришёлся на его утреннее телешоу «Weekend Каприз».

Василий озвучил два золотых диска, которые были вручены первым леди США и СССР Нэнси Рейган и Раисе Горбачёвой во время советско-американской встречи на высшем уровне в Москве.

В 1980—1990-х годах работал на киностудии «Совэкспортфильм», дублируя и озвучивая на английский советские фильмы и мультфильмы («Mister Пронька»), а также был постоянным участником серий «Follow me» в телевизионной обучающей программе «Английский язык» совместного с Би-би-си производства.

В течение 2006 года был ведущим телепрограммы «Мозголомы: насилие над наукой» — русской версии «Brainiac: Science Abuse» на РЕН ТВ, а также на том же телеканале с 2006 по 2007 год вёл похожую телепередачу в жанре телеигра «Большие мозголомы» на пару с актрисой и телеведущей Ингой Ильм.

С 2007 года вёл телешоу «Упс!», «Продавцы страха» и «Домашний ресторан» на ТВ-3. Является основателем первого русского подкаст-терминала Russian Podcasting (rpod.ru), закрытого в 2014 году. Ведёт собственный проект «The Big Podcast», на котором размещает подкасты.

Голос Стрельникова можно слышать на РЕН ТВ, Канале Disney, Солнце, ТНТ MUSIC, Radio Energy (104,2 FM), Серебряный дождь (100,1 FM), Радио Шансон, Радио Next, портале PromoDJ, радио Маяк — Vasily’s Weekend. Часто озвучивает рекламные ролики, иногда снимался в них.

Основные этапы биографии 

 1980 год — начало работы англоговорящим диктором в редакции Всемирной службы Московского радио Гостелерадио СССР.
 1982 год — год выхода на КВ международной программы по заявкам слушателей «Уикенд с Василием» (Vasily’s Weekend). В этой программе звучали интервью с такими заезжавшими в Москву звёздами, как Джон Денвер, Бенни и Бьорн из группы ABBA, Карлос Сантана, The Doobie Brothers, UB40, Куинси Джонс, Джеймс Тейлор, , Билли Джоэл, Питер Гэбриэл, Энни Леннокс, Эдж и другими.
 Июль 1986 года — сделал специальную программу для Московского радио с популярным американским ведущим Кейси Кейсемом (American Top 40), посвящённую «Советско-американскому маршу мира» из Ленинграда в Москву.
 1987 год — создатель и ведущий «Лучшей двадцатки ТАСС» (TASS Top 20), первого официального советского хит-парада. Это шоу транслировалось во время трансатлантических перелётов компаниями Pan-American и Аэрофлот.
 Август 1989 года — работает на телекомпании MTV Europe News координатором и переводчиком на историческом музыкальном фестивале «Moscow Music Peace Festival» в Лужниках.
 1990 год — получил приглашение на первую московскую радиостанцию новостного формата «Эхо Москвы» для ведения интерактивной программы «Вечерний Зоопарк» со слушателями, выходившей в эфир поздно вечером в выходные.
 Июнь 1992 года — начало работы на «Радио 7» в должности программного директора и диджея утреннего шоу. Позднее был автором, продюсером и ведущим ежедневного шоу «Vasily’s Neighborhood», ориентированного на иностранцев, работающих и проживающих в Москве.
 1993 год — во время октябрьских событий вёл прямой репортаж для «Радио 7» из Останкино с места боевых действий.
 Ноябрь 1995 года — нанят на работу в отдел производства рекламы радио «Европа Плюс».
 Ноябрь 1996 года — ведущий «Новостей шоу-бизнеса» телеканала НТВ.
 Февраль 1997 года — программный директор «Радио Классика» (102,1 FM) — Москва, где в его обязанности входило фактически запустить станцию в эфир, нанять и обучить диджеев и выработать музыкальный формат. Во время работы на «Радио Классика» нанял радиоведущего Севу Новгородцева.
 1998—2002 годы — работа «голосом» канала MTV Россия. Был ведущим программ «Weekend Каприз», «Итак, 90-е», «Тихий час». Переводил также зарубежные церемонии вручения наград MTV, показывавшиеся на канале.
 2001 год — совместно с ППК выпускает аудиоальбом «Лох — это судьба!».
 2002 год — после ухода с MTV Россия приглашался к работе на телеканале ТВС, но отношения Стрельникова и этого канала не сложились. В 2002—2003 годы — ведущий программ «Вася in da house» и «Супер!» на СТС. После закрытия этих программ на некоторое время отошёл от телевидения, посвятив себя путешествиям и жизни за городом.
 2004—2013 годы — работа «голосом» телеканала РЕН ТВ.
 2005 год — создал первый российский подкаст-терминал Russian Podcasting (rpod.ru).
 2006 год — ведущий программы «Мозголомы» на РЕН ТВ.
 2007—2010 годы — ведущий программ «Упс!», «Продавцы страха» и «Домашний ресторан» на канале ТВ-3.
 7 июля 2009 года — работа переводчиком и радиокомментатором на канале MTV Россия во время прямой трансляции церемонии прощания с Майклом Джексоном.
 3 октября 2009 года — по приглашению Константина Михайлова вёл вместе с ним программу по заявкам слушателей на радио «Максимум». В 2010 году недолгое время вёл на MTV Россия свою программу под названием «Вася online».
 Голос Канала Disney с 1 марта 2014 по 13 декабря 2022 года. После закрытия канала Disney является голосом нового телеканала «Солнце», запущенного 14 декабря 2022 года на месте бывшего канала Disney.
 С 2015 года работает на радио «Маяк»: ведущий программ «Иновещание» и «Клуб Завтрак».

Фильмография 
  — Поражение — американец
  — Волкодав — оперативник
  — Клара, Дора. Бешеные бабки (мультфильм) — все мужские персонажи
  — Зови меня Джинн
  — Антидурь — пилот самолёта
  — Тропа смерти 2: Искупление

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Тихий час с Василием Стрельниковым
 The Big Podcast

Радиоведущие России
Телеведущие России
Виджеи «MTV Россия»
Подкастеры России
Ведущие радиостанции «Эхо Москвы»
Ведущие радиостанции «Маяк»